Пабло Харільо-Ерреро  — іспанський фізик, фахівець з експериментальної фізики конденсованих середовищ. Доктор філософії (2005), професор Массачусетського технологічного інституту 
, 
де викладає з 2008 року.

Закінчив з фізики Університет Валенсії (1999). 
Потім він два роки навчався у Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго, де здобув ступінь магістра в 2001 році. 
В 2005 році у Делфтському технічному університеті у Нідерландах здобув докторську ступінь, і навчася у постдокторантурі. 
В 2006 році перейшов до Колумбійського університету, де працював співробітником Нанодослідницької ініціативи. 
У січні 2008 року перейшов до Массачусетського технологічного інституту доцентом фізики. 
В 2018 році здобув звання професора фізики.

Нагороди та визнання 
 2006: премія Іспанського королівського товариства для молодих дослідників;
 2008: NSF Career Award;
 2009: стипендія Слоуна; 
 2009: стипендія Девіда і Люсіль Пакард;
 2010: премія молодого вченого  з фізики напівпровідників;
 2011: премія DOE початківцям;
 2012: президентська премія для вчених та інженерів ();
 2013: премія  молодим дослідникам;
 2014: премія дослідникам квантових матеріалів ;
 2018: премія «Прорив року» за версією ;
 2020: премія дослідникам квантових матеріалів від Фонду Мура;
 2020: премія Олівера Баклі з фізики конденсованих речовин
 2020: премія Вольфа з фізики;
 2020: медаль );
 2021:  ();
 2021: премія за наукові відкриття НАН США;
 2021:  ;
 2021: премія NIMS, Національний інститут матеріалознавства, Японія

Доробок

Примітки 

Члени Американського фізичного товариства
Високоцитовані науковці (за ISI)